Eru peut faire référence à :
 Eru, un nom vernaculaire du Gnetum africanum, une plante consommée dans le bassin du Congo ;
 Eru, un plat camerounais ;
 Eru, un village de la commune de Vihula du comté de Viru-Ouest en Estonie;
 Eru Ilúvatar, le créateur d'Eä dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien.

ERU (sigle ou code) peut faire référence à :
 aéroport d'Erume, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Emergency Response Unit, une équipe de la fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
 Emergency Response Unit, un groupe d'intervention de la police irlandaise ;
 Energy Regulatory Office of the Czech Republic (ERÚ), l'office de régulation de l'énergie de la République Tchèque, équivalent de la Commission de régulation de l'énergie en France.